Příjmení Kadeřábek, přechýleně Kadeřábková, nosí více osobností:

 Jan Kadeřábek (* 1977) – kameraman a režisér
 Jiří Kadeřábek – více nositelů jména
 Josef Kadeřábek (1928–2014) – český fotbalista
 Josef Kadeřábek (malíř) (1915–2002) – český malíř
 Pavel Kadeřábek (* 1992) – český fotbalista

Rodina Kadeřábkova, Praha Vinohrady
 Anna (Aťa) Kadeřábková, rozená Oličová (1885–1966) – žena Louise, matka Anny a Eduarda, úzká přítelkyně Anny Vlčkové (Hany Benešové)
 Louis Kadeřábek (1883–1957) – zpěvák a hudební pedagog, manžel Anny (Ati), otec Anny a Eduarda
 Anna Kadeřábková, provdaná Rottová (1924–2020) – česká herečka a pedagožka DAMU, sestra Eduarda – děti Magdalena, Vladimír a Jana, manžel Vladimír Jan Rott (1922–2000)
 Eduard Kadeřábek – český kameraman, bratr Anny – žena Věra, dcery Věra a Sylva
u nich vyrůstala a s nimi žila
 Karla Oličová (1915–1975) – česká filmová herečka, neteř Anny (Ati) a Louise, sestřenice Anny a Eduarda

Česká příjmení